Максаково — опустевшая деревня Ржевского района Тверской области, входит в состав сельского поселения «Успенское».

География 
Деревня находится на берегу реки Иружа в 28 км на восток от центра поселения посёлка Успенское и в 37 км на северо-восток от райцентра Ржева.

История 
В 2 км от деревни в бывшем селе Иружи в 1890 году была построена каменная Троицкая церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Иружской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. В 1859 году в деревне было 15 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Ореховского сельсовета Ржевского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, в 1994 года — в составе Ореховского сельского округа, с 2005 года — в составе сельского поселения «Успенское».

Население

Достопримечательности 
В 2 км от деревни в урочище Иружи расположена недействующая Церковь Троицы Живоначальной (1890).

Примечания 

Населённые пункты Ржевского района